56-й выпуск  Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Нидерландов. Гонка прошла 10 апреля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал польский велогонщик Михал Квятковский.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и три лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic и TotalEnergies. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 25 команд.

Маршрут 
Маршрут пролегал из Маастрихта через холмы провинции Лимбург в Берг-эн-Терблиджт недалеко от Валкенбюрга. В отличие от прошлого года, когда из-за пандемии COVID-19 гонка проводилась на кольцевой трассе, в этом году снова была привычная дистанция. После старта в Маастрихте маршрут сначала направился на север. Всего через 9,1 км располагался первый подъём Slingerberg. Затем, проехав 53,8 км, гонщики первый раз преодаливали подъём Cauberg, который в общей сложности проходился трижды. Вскоре после этого дистанция пересекала финишную черту, которая являлась отправной точкой для трёх разных кругов.

Первый и самый длинный круг протяжённостью 109 км отправил гонщиков на юг, в Валс. Здесь, через 111 км после старта располагалась высшая точка гонки — Валсерберг (подъём Drielandenpunt) высотой 325 метров. Затем следовал короткий крюк в Бельгию, прежде чем вернуться в Валкенбюрг через подъём Gulpenerberg.

На втором круге протяжённостью 67,5 км после второго подъёма на Gulpenerberg, следовала серия решающих подъёмов включая ключевой подъёмгонки Keutenberg с максимальным градиентом 22 %. После прохождения Кётенберга, примерно за 34 км до финиша, предстояло последнее, третье, восхождение на Cauberg.

Затем начинался третий, финальный, круг протяженностью 21,3 км на котором располагались последние два подъёма гонки Geulhemmerberg и Bemelerberg (за 7,3 км до финиша). После этого следовала извилистая и узкая дорога к километровой финишной прямой.

В общей сложности предстояло преодолеть 33 категорийных подъёма. Протяжённость гонки составила чуть больше 250 км с суммарным набором высоты почти 3500 м.

Ход гонки 
На первом подъёме гонки Slingerberg из пелотона организовался отрыв который составили семь гонщиков: Иде Шеллинг (), Оуэйн Доулл (), Эмилс Лиепиньш (), Йохан Якобс (), Арон Ван Пукке (), Лука Растелли и Давиде Габбуро (оба ). Однако последний из них примерно через 25 км отстал и вернулся в пелотон. Сам же отрыв не представляла угрозы для фаворитов, так как не смог добиться значительного преимущества.

Во время второго восхождения на Cauberg, примерно в 90 км от финиша, атаковали Виктор Кампенартс () и Натан Ван Хойдонк () и догнали лидирующую группу. Их примеру попытался последовать Флориан Сенешаль (), но довольно быстро его догнан пелотон. Кроме того из отрыва выпал Лука Растелли, второй гонщик команды . Чуть позже Джек Хэйг () упал на подъезде к Bemelerberg, но смог продолжить гонку.

За 55 км до финиша из отрыва выпали Иде Шеллинг и Виктор Кампенартс, а Эмилса Лиепиньша та же участь постигла на следующем подъёме Gulperbergweg. В результате в лидирующей группе (отрыве) осталось только четыре гонщика, чьё преимущество над пелотоном тем временем сократилось до менее минуты. На подъёме на Gulperbergweg ускорил темп Матье Ван дер Пул (), в результате чего пелотон растянулся. Затем последовала атака Тима Велленса () и Кристофа Лапорта (), однако пелотон её быстро ликвидировал. После этого команда  взяла на себя работу по поддержанию темпа, заставляя всё больше и больше гонщиков отставать от пелотона. За 45 км до финиша на подъёме Eyserbosweg пелотон настиг Натан Ван Хойдонк, последнего находившийся в отрыве гонщика.

Предварительная развязка гонки наступила на подъёме Keutenberg, примерно в 34 км от финиша. Тиш Бенот () атаковав вместе с Томом Пидкоком (), Каспером Асгрином (), Бенуа Конфруой (), Марком Хирши () и Диланом Тёнсом () организовали новый отрыв. В нескольких секундах позади них шли Матье Ван дер Пул (), Майкл Мэттьюс (), Михал Квятковски (), Штефан Кюнг () и Александер Камп (). В итоге обе эти группы объединились в одну и оторвались от остальных фаворитов более чем на полминуты.

Последние восхождение на Cauberg не внесло каких-либо изменений ситуацию на гонке. Во время предпоследнего прохождения финишного створа перед началом последнего круга (за 22 км до финиша) от лидирующей группы сумел отехать Михал Квятковски (). Через 2 км на предпоследнем подъёме Geulhemmerberg к нему присоединился Бенуа Конфруа (). Вдвоём, поочерёдно лидируя, они добрались до финиша с преимуществом в 20 секунд над преследователями.

Первым финишный спринт начал Бенуа Конфруа которого на самой финишной черте догнал Михал Квятковски. Изначально победителем гонки был объявлен Бенуа Конфруа. Но спустя несколько минут поле просмотра фотофиниша победа с преимуществом в ширину велотрубки (около 4 см) была присуждена Михалу Квятковски, для которого она стала второй на этой гонке после 2015 года.

Третье место занял Тиш Бенот, сумевшим оторваться на финишной прямой от группы преследователей.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2022 году
Апрель 2022 года